Christof Le Blon (1600-1665) – incisore tedesco di origine francese
 Hubert Le Blon (1874-1910) – aviatore francese
 Jacob Christoph Le Blon (1667-1741) – pittore e incisore tedesco
 Michel Le Blon (1587-1656) – orafo tedesco di origine francese
 Pierre Le Blon (XIX secolo–XX secolo) – schermidore belga